Ел Кваулоте има више значења:

 Ел Кваулоте (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кваулоте (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику